Ајавалко има више значења:

 Ајавалко (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ајавалко (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ајавалко (Тлаола), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику